Фрэнк Клепаки, (Клепацкий) (; 25 мая 1974) — американский композитор, пишущий саундтреки для видеоигр. Родился в Лас-Вегасе, в семье польских эмигрантов. Родители Фрэнка были профессиональными музыкантами, поэтому страсть к музыке проявилась у мальчика уже в 8 лет, когда ему подарили набор барабанов. Уже в 11 он стал профессиональным ударником. Самое сильное влияние в этот, несомненно важный для любого композитора, период формирования музыкального стиля, на Фрэнка оказали Iron Maiden, AC/DC и Depeche Mode. Овладев, помимо барабанов, гитарой, клавишными и бас-гитарой, к 17 годам вместе с местными любительскими группами Клепаки записывает кассету, целиком состоящую из его собственных произведений.

Чуть позже Фрэнк начал изучать Basic на своей Tandy 1000 и заинтересовался миром компьютерных игр настолько, что устроился бета-тестером в Westwood Studios. Он дал прослушать кассету со своими произведениями звукорежиссёру компании после чего Клепаки вместо того, чтобы тестировать игры, стал писать музыку к NES-порту Dragon Strike и PC-игре Eye of the Beholder II. Позже он написал несколько MIDI-секвенций для некоторых других игр во вселенной Dungeons & Dragons. В 1992 он отметился созданием саундтрека для Dune 2. В этой работе он попытался переработать музыку из оригинального фильма Дэвида Линча и внести в неё нечто новое. После ещё одной работы над «Королём Львом» в 1994, когда Фрэнку выпала возможность послушать саундтрек Ханса Циммера задолго до выхода мультфильма на экраны, а также написания музыки к серии «The Legend of Kyrandia», Клепаки взялся за озвучивание игр из серии «Command & Conquer».

Серия «Command & Conquer» 
В 1994 году Фрэнк Клепаки начал обсуждать будущее саундтрека Command & Conquer с разработчиками игры. Чтобы определить примерный стиль грядущего музыкального сопровождения, Клепаки переслушал множество групп, включая Nine Inch Nails и Ministry. К тому моменту планка качества аудио поднялась до 22 кГц — Фрэнк работал с семплерами ASR-10 и Roland S760. Плюс ко всему, в создании саундтрека участвовали: синтезирующий модуль Roland JD 990 и простая электрогитара. Первые несколько песен (Act on Instinct, No Mercy) содержали вокальные семплы из фильма «Невероятные приключения Билла и Теда», однако потом были заменены семплами из самой игры. Ранние версии композиций позже появились в официальном саундтреке. Диск можно было заказать лишь через внутриигровой каталог или с веб-сайта компании. Кстати, в этот сугубо игровой проект просочилась одна «внеигровая» работа Клепаки — композиция I AM с одноименной пластинки.

Продажи игры превзошли все мыслимые и немыслимые ожидания. Следующей игрой стала Red Alert. Флагманом всего проекта стала композиция «Hell March», которую Клепаки изначально задумывал как тему братства Nod. В мелодии были намешаны марши, индустриальные звуки, а также голосовой семпл «die Waffen, legt an!». В работе над этой программной композицией Клепаки опирался на советские и немецкие марши времен Второй мировой. В целом же саундтрек представлял собой тяжёлый индастриал с налетом атмосферы научной фантастики. Последующие работы (Command & Conquer: Tiberian Sun, Command & Conquer: Red Alert 2, Command & Conquer: Renegade) были выдержаны в том же стиле.

В создании саундтрека Tiberium Wars Фрэнк не участвовал по причине занятости саундтреком для Star Wars: Empire at War и Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption, но в создании саундтрека Red Alert 3 Фрэнк всё-таки принял участие совместно с Джеймсом Хэнниганом, Тимом Вайном и Майклом Сандгреном.

Забавный факт: Клепаки мелькает в ролике Command & Conquer: Red Alert в качестве часового.

Другие работы для Westwood 
Помимо работы над серией The Legend of Kyrandia, Клепаки отметился написанием саундтрека к ролевой игре Nox и к квесту Blade Runner. Также он не бросал работу над серией «Dune». В 1998 году им был написан саундтрек к Dune 2000, а в 2001 он украсил своими композициями кампании Дома Атрейдес в Emperor: Battle for Dune.

Сольные работы 
Клепаки писал музыку для рекламы и выпустил несколько сольных работ. Однако полноценные соло-альбомы Фрэнк смог написать лишь в период работы в Petroglyph.
 Morphscape (2002)
 Rocktronic (2004)
 Virtual Control (2005)
 Awakening of Aggression (2006)
 Infiltrator (2009)
 Viratia (2009)
 Conquering 20 Years (2012)
 Digital Frontiers (2016)
Transform (2018)
Coded Number (2020)
Quarantine Sessions (2021)

Работа в группах 
Фрэнк работал в группах Home Cookin', I AM и The Bitters.

Home Cookin' 
«Home Cookin'» была известнейшей в Лас-Вегасе фанк-группой, сейчас являющейся легендой. Группа начала существование в 1989-м. Помимо обычного состава в неё входило пять духовых инструментов. Известность эта компания получила благодаря множеству живых выступлений. Состав с 1989 по 2000 немного менялся, в частности, в 1995-м году в группе появился Фрэнк Клепаки (в роли барабанщика). Через два года после этого у коллектива вышел первый диск «Mmm, Mmm, Mmm», спродюсировал и записал который Френк в своей студии (он был автором половины песен), а в 2000-м вышел второй и последний альбом — «Pink in the Middle». Там Фрэнк написал почти все песни и аранжировал все духовые. Но управлять командой из 10 человек было трудно, поэтому группа расформировалась, а музыканты занялись своими проектами или организовали другие успешные коллективы. P.S. Песня «Soul Space Express» была использована в игре на PlayStation «Road Rash Jailbreak».

I AM 

«I AM» образовалась из участников самой металлической на тот момент группы в Лас-Вегасе, и к ним примкнул Фрэнк в качестве барабанщика и автора музыки. В 1995 году группа выпустила свой первый и единственный альбом «There’s A Home», и в том же году прекратила существование. Стиль — альтернативный прогрессивный рок. Интересный случай: песня «Eyes» транслировалась на русском радио, но группа узнала об этом, когда внезапно получила авторские отчисления. А песня (урезанная версия 2:40) «Destructible Times» звучала в титрах при победе за Nod в «Command & Conquer Gold».

Mo' Friction 
Проект 2002 года пятерых музыкантов, в основном, выходцев из Home Cookin' — Фрэнка Клепаки, Майкла Экрота, Джон Корнела, Джо Малона и Райана Булла. Жанр — смесь джаза, фанка и электро. Френк на вокале. Релиз диска откладывается уже 10 лет (сам альбом записан и сведён, превью можно послушать на сайте музыканта) по причине того, что, по мнению Френка, не многих людей заинтересует этот альбом, и не к чему приурочить его выход. Но он уверен, что рано или поздно издаст-таки его.

The Bitters 
У группы The Bitters есть девиз: «Забудь всё, что ты знаешь о музыке». Гитарист, басист и барабанщик (снова Фрэнк) собрались вместе с общими идеями: их музыка должна быть максимально тяжёлой, в ней не должно быть песен, и треки должны быть длительностью в две минуты. С таким началом они выступили на концерте и приступили к записи альбома. В 2006 он (одноимённый) вышел на свет: агрессивный, в стиле тяжелого метала, чем-то напоминающий смесь прогрессивного рока и джаза начала 70-х. Отыграв несколько концертов в местных клубах группа продолжила своё развитие, выпустив в 2008-м второй альбом — Grudgement Day. В настоящее время играет в клубах Лас-Вегаса.

Работа в Petroglyph 
В марте 2003 года студия Westwood была поглощена компанией Electronic Arts. Почти все сотрудники студии, включая Фрэнка, перешли в Petroglyph Games. Именно этот период своей карьеры Фрэнк называет «пиком». Клепаки предоставился шанс поработать с Джоном Уильямсом, композитором саги Звёздных войн. Он стал звукорежиссёром «Star Wars: Empire at War», а в дополнении «Forces of Corruption» он написал совершенно непохожую на Вильямса музыку для игры во вселенной «Звездных войн» — оркестровый индастриал. Также им была написана музыка для проекта Grey Goo вышедшем в 2015.

Полная дискография

Ссылки 
 
 

Википедия:Статьи к переработке
Википедия:Стилистически некорректные статьи
Композиторы США
Композиторы музыки для компьютерных игр
Музыканты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 25 мая
Родившиеся в 1974 году